Die Rückkehr des verlorenen Sohnes steht für:

 Die Rückkehr des verlorenen Sohnes (Erzählung), Erzählung des französischen Schriftstellers André Gide
 Die Rückkehr des verlorenen Sohnes (Rembrandt), Gemälde des niederländischen Malers Rembrandt van Rijn

Siehe auch:
 Verlorener Sohn,  biblisches Gleichnis